J.C. Jacobsen kan henvise til flere personer:

 J.C. Jacobsen (1811-1887) – brygger, politiker og filantrop (Jacob Christian Jacobsen)
 J.C. Jacobsen (teolog) (1862-1948) – teolog, rektor, professor, dr.theol. (Johannes Christian Jacobsen)
 J.C. Jacobsen (fysiker) (1895-1965) – fysiker, professor, dr.phil. (Jacob Christian Georg Jacobsen)
 J.C. Jacobsen (advokat) (1916-?) – dansk advokat og historisk forfatter